Атамановка — название населённых пунктов в России:

 Атамановка — село в Караидельском районе Башкортостана.
 Атамановка — хутор в Даниловском районе Волгоградской области.
 Атамановка — хутор в Каменском районе Воронежской области.
 Атамановка — хутор в Россошанском районе Воронежской области.
 Атамановка — село в Карымском районе Забайкальского края.
 Атамановка — посёлок городского типа в Читинском районе Забайкальского края.
 Атамановка — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Атамановка — хутор в Саратовском районе Саратовской области.
 Атамановка — прежнее название села Кочетово в Тандинском кожууне Республики Тыва.

См. также 
 Атаман (значения)
 Атаманка
 Атаманово
 Атамановский
 Атаманская
 Атаманское